Minas Morgul (« Tour de la Sorcellerie » en sindarin) est une cité fortifiée dans la Terre du Milieu dans l'univers imaginaire de J. R. R. Tolkien.
 Minas Morgul est un groupe de black metal allemand.
 Minas Morgul est un album du groupe de black metal autrichien Summoning.

Voir aussi 
 Minas